Dicarpella — рід грибів родини Melanconiellaceae. Назва вперше опублікована 1921 року.

Класифікація 
До роду Dicarpella відносять 7 видів:
 Dicarpella bina
 Dicarpella dryina
 Dicarpella georgiana
 Dicarpella liquidambaris-styracifluae
 Dicarpella orientalis
 Dicarpella quercifolia
 Dicarpella rubicola

Примітки

Джерела 
 Sydow, P.; Sydow, H. 1920. Notizen über einige interessante oder wenig bekannte Pilze. Annales Mycologici. 18(4-6):178-187 - P.181

Роди грибів
Сордаріоміцети